Миронюк, Савелий Феоктистович (; 12 января 1903 года Струмовка, Волынская губерния, Российская империя ) — украинский крестьянин спасший в годы Второй мировой войны двух евреев. Праведник мира.

Биография 
Савелий Феоктистович Миронюк родился 12 января 1903 года в селе Струмовка в крестьянской семье. Его родители Феоктист Иванович и Татьяна Романовна были евангельскими христианами. После свадьбы, Савелий Феоктистович переселялся с женой Оксаной в село Подгайцы, где стали членами местной баптистской общины.

Спасение евреев в годы Холокоста 
После уничтожения Луцкого гетто в декабре 1942 года, некоторым евреям удалось спастись. Они рассеялись по всему региону, скрываясь от немцев и украинских коллаборационистов у лояльных к евреям местных жителей. В мае 1943 года к Миронюкам пришёл Давид Принзентал. Принзентал познакомился с Миронюками ещё до войны. В довоенные годы он бывал у них в гостях, когда  вместе со своим дедом объезжал городские окрестности по торговым делам. В книге британского историка, исследователя холокоста Мартина Гилберта «Не воспетые герои Холокоста», Давид Принзентал так описывает своё решение отправится к Миронюкам:
 «Я должен найти людей, которые являются гуманными по своей природе и убеждениям. Но где найти таких людей? Кто они? В долгие зимние ночи я вспоминал, как я ездил с дедушкой и посещал некоторые деревни. Я вспомнил, что посещал крестьянина, которого мой дедушка называл праведным человеком. Он принадлежал к баптистам в Волынской области. Я также помнил молитвы и странные ритуалы в исполнении их членов на берегах реки Стыр. Когда я был ребенком, мне нравилось наблюдать за ритуалом крещения и слушать их мирные песни. Это были небольшие группы баптистов. Я также вспомнил фигуру горничной в нашем дворе, которая также принадлежала к подобной общине. Я вспомнил ее мир и любовь к евреям, и я искренне решили найти этих людей». 
Давид остался в их доме, пробыл там пару недель, а затем перешел к баптистам в другой дом, оттуда в третий, потом снова вернулся к Миронюкам. Члены баптистской общины передавали его друг другу тайком от прочих жителей, которым не доверяли.. Осенью 1943 года к  Миронюкам пришел ещё один молодой еврей  Игнацы Шац.  Игнацы поселился в доме Миронюков и вскоре стал частью евангелитской общины. Он даже сочинил несколько текстов молитв и гимнов, которые выучила вся община и использовала во время богослужения. Однажды, когда Игнацы Шац находился в одной из комнат дома Миронюков, в село пришло несколько немецких солдат в сопровождении украинских полицейских. Немцы искали евреев в деревне. Игнацы хотел уйти, но семья отказалась отпустить ни при каких условиях. Осознав, что у юноши нет времени на то, чтобы спрятаться, Миронюки упали на колени и начали молиться. Намеревавшиеся провести облаву, немцы не обратили внимания на дом Миронюков, и Игнацы был спасен. Миронюки и другие члены общины восприняли это событие как чудо, и еще много лет спустя члены общины передавали из уст в уста эту историю. Игнацы Шац оставался у Миронюков вплоть до освобождения этих территорий от оккупации, произошедшего 2 февраля 1944 года, после чего он вступил в ряды Красной Армии и пал в бою. Давид Принзенталь (впоследствии сменивший фамилию на Приталь) после войны репатриировался в Израиль. Савелий Феоктистович Миронюк пережил войну и вместе со своей женой Оксаной проживал до самой смерти в Волынской области УССР. Скончался в 1984 году.

Праведник народов мира 
За спасение еврейского населения в годы Второй мировой войны, вместе с женой Оксаной был удостоен звания Праведника народов мира. Награждение состоялось 13 сентября в 1983 года в Москве.  Имя Савелия Миронюка было внесено в список на Стене почёта в Саду праведников народа мира мемориального комплекса Яд ва-Шем (Иерусалим, Израиль). В 1992 году он ходатайствовал чтобы семья Миронюков получила финансовую помощь. К этому времени вдова, восьмидесяти пяти лет была слепая.

Семья 
Жена — Миронюк Оксана Семеновна. Дети — Виталий, Савелий, Мария

Память 
История спасения евреев Миронюком была описана в ряде трудов по истории Холокоста:

Примечания 

Праведники народов мира на Украине
Персоналии:Холокост на Украине